The Homestead bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Homestead (Arizona), ID-Nr. 75000341
 The Homestead (Illinois), ID-Nr. 05001607
 The Homestead (Franklin County, New York), ID-Nr. 92001418
 The Homestead (Livingston County, New York), ID-Nr. 74001254
 The Homestead (Westchester County, New York), ID-Nr. 01000294
 The Homestead (Virginia), ID-Nr. 84003494

en:The Homestead